Prinz Ludwig bezeichnet folgende Personen:

 Ludwig von Frankreich (1264–1276), Thronfolger von Frankreich
 Friedrich Ludwig Karl von Preußen (Louis von Preußen; 1773–1796), preußischer Prinz und Generalmajor
 Ludwig Karl Maria von Bayern (1913–2008), deutscher Adliger

Prinz Ludwig steht auch für:
Prinz Ludwig (Schiff), Reichspostdampfer